Whisky est un nom générique pour un ensemble d'eaux-de-vie.
 Par origine :
 Scotch whisky
 Islay whisky
 Whisky japonais
 Bourbon (whiskey).
 Par composition et procédé de fabrication :
 Blended whisky
 Single malt whisky
 Whisky de grain
 Whisky de maïs
 Rye whisky
 Whisky de seigle
 Single barrel whisky

Autres 
 Whisky, une voiture hippomobile à deux roues ;
 Whisky, film uruguayen de Pablo Stoll et Juan Pablo Rebella sorti en 2004 ;
 Whisky, surnom de Francisco Massinga, footballeur mozambicain.

Voir aussi 
 Glossaire du whisky ; arômes du whisky.
 Liste des distilleries de whisky.
 Malt Whisky Trail, route touristique en Écosse.
 Révolte du Whisky (1791-1794), soulèvement populaire aux États-Unis.
 Guerre du whisky, litige territorial entre le Canada et le Danemark autour du contrôle de l'île Hans.
 Whisky Magazine, magazine français consacré au whisky (eau de vie).
 La Maison du whisky, entreprise française.
 
 Whisky, vodka et jupon de fer, film britannique film de Ralph Thomas (1956).
 Whiskey (2018), roman américain de Bruce Holbert.